The Best of Laura Pausini - E Ritorno da Te é uma coletânea com as músicas de maior sucesso da cantora Laura Pausini, que foi lançada em 2001. 

Várias músicas receberam arranjo diferente, e outras foram remixadas. Além das já conhecidas, o disco possui também 2 músicas inéditas, as quais se tornaram singles, "Una Storia che Vale" e "E ritorno da Te".

Álbuns de 2001